Люїтре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 50 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Люїтре і Домп'єрр-дю-Шемен було об'єднано в новий муніципалітет Люїтре-Домп'єрр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 527 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1360,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Люїтре 
 Люїтре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люїтре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен